Сайран — алматинский топоним:

 Сайран — водохранилище в Алма-Атe.
 Сайран — междугородний автовокзал в Алма-Ате.
 Сайран — станция первой линии Алматинского метрополитена.